Spinifex è un genere di piante della famiglia delle Graminacee o Poaceae, endemico dell'Australia
Nella letteratura anglosassone il termine spinifex viene prevalentemente utilizzato per indicare le piante di Triodia, altro genere di graminacee che rappresenta la vegetazione tipica degli hummock delle zone aride dell'Australia centrale.